Гу або Ґу () — китайське прізвище.

Відомі носії 
 Гу Бейбей — синхроністка, олімпійська медалістка
 Гу Вейцзюнь — президент Китайської Республіки в 1926—1927 роках
 Гу Інсян — математик, історик, географ часів династії Мін
 Ґу Кайлай — адвокат і підприємиця
 Гу Кайчжи — художник, поет, каліграф
 Ґу Сяньчен — філософ-неоконфуціанець
 Ґу Сяо — синхроністка, олімпійська медалістка
 Гу Сяобін — шахістка
 Гу Хун-чжун — художник часів Південної Тан
 Гу Цзюнь — бадмінтоністка, олімпійська чемпіонка
 Гу Чаохао — математик і фізик
 Ґу Яньу — філософ-неоконфуціанець

Китайські прізвища